Beaver Lake :

Canada 
Beaver Lake (First Nation)
Beaver Lake (Alberta)
Beaver Lake (Ontario)

United States 
Beaver Lake (Michigan)
Beaver Lake Middle School, Issaquah School District, Washington
Beaver Lake Nature Center, Baldwinsville, Onondaga County, New York
Beaver Lake Park (Washington), a park in Sammamish